Tele 5 si può riferire a:
 Tele 5 (Germania) – canale televisivo tedesco
 Tele 5 (Polonia) – canale televisivo polacco
 Telecinco (prima Tele 5) – canale televisivo spagnolo